|-
| 31001 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31002 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31003 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 31004 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31005 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31006 - || 1995 XC || 3 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 31007 - ||  || 15 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31008 - ||  || 26 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31009 || 1996 CP || 1 februarie 1996 ||  || 
|-
| 31010 - ||  || 11 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31011 ||  || 2 februarie 1996 ||  || 
|-
| 31012 ||  || 10 februarie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31013 - || 1996 DR || 19 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31014 - || 1996 DW || 21 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31015 Boccardi ||  || 16 februarie 1996 ||  || 
|-
| 31016 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31017 ||  || 15 martie 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 31018 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31019 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31020 Skarupa ||  || 17 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31021 - ||  || 17 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31022 - ||  || 20 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31023 - ||  || 20 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31024 - ||  || 22 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31025 - || 1996 GR || 12 aprilie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31026 - ||  || 12 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31027 - || 1996 HQ || 18 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 31028 Cerulli ||  || 18 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 31029 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31030 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31031 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31032 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31033 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31034 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31035 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31036 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31037 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31038 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31039 - || 1996 JN || 12 mai 1996 || Moriyama || 
|-
| 31040 - ||  || 12 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31041 - || 1996 KD || 16 mai 1996 ||  || 
|-
| 31042 - ||  || 22 mai 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31043 Sturm || 1996 LT || 11 iunie 1996 ||  || 
|-
| 31044 || 1996 NY || 11 iulie 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 31045 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31046 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31047 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31048 - ||  || 11 august 1996 ||  || 
|-
| 31049 - || 1996 QZ || 20 august 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 31050 - ||  || 12 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31051 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31052 - ||  || 10 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31053 - ||  || 11 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31054 - ||  || 13 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 31055 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31056 - ||  || 12 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31057 ||  || 21 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 31058 - ||  || 8 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 31059 - ||  || 1 octombrie 1996 || Granville || 
|-
| 31060 ||  || 3 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 31061 Tamao ||  || 10 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 31062 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 31063 - ||  || 11 octombrie 1996 ||  || K. Endate
|-
| 31064 - ||  || 11 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31065 Beishizhang ||  || 10 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 31066 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31067 - ||  || 4 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31068 ||  || 9 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 31069 - ||  || 18 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 31070 - ||  || 3 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31071 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31072 - ||  || 9 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31073 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 31074 ||  || 24 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 31075 - || 1996 XV || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 31076 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31077 - ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31078 - ||  || 6 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31079 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31080 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31081 - ||  || 9 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 31082 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31083 - ||  || 14 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 31084 - ||  || 29 decembrie 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 31085 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31086 Gehringer ||  || 12 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 31087 - ||  || 9 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 31088 || 1997 BV || 18 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 31089 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31090 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31091 - ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 31092 - ||  || 6 februarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 31093 ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 31094 ||  || 14 februarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31095 - || 1997 DH || 27 februarie 1997 ||  || 
|-
| 31096 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31097 Nucciomula ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31098 Frankhill ||  || 9 iunie 1997 ||  || 
|-
| 31099 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31100 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-